Шенау може бити:

 Шенау им Шварцвалд, град у округу Лерах, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Шенау ан дер Бренд, општина у округу Рен-Грабфелд, у њемачкој покрајини Баварска.
 Шенау (Ротал), општина у округу Ротал-Ин, у њемачкој покрајини Баварска.
 Шенау ам Кенигсзе, општина у округу Берхтесгаденер Ланд, у њемачкој покрајини Баварска.
 Шенау (Оденвалд), град у округу Рајн-Некар, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Шенау (Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.

Партнерски градови